Hartland ist der Name folgender Orte 

in Großbritannien:
 Hartland (Devon)

in Kanada:
 Hartland (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Hartland (Connecticut)
 Hartland (Illinois)
 Hartland (Kalifornien)
 Hartland (Maine)
 Hartland (Minnesota)
 Hartland (New York)
 Hartland (Vermont)
 Hartland (Wisconsin), im Waukesha County
 Hartland (Town, Pierce County), Town(ship) in Wisconsin
 Hartland (Town, Shawano County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Hartland Monahan (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Stanley Hartland (1932–2014), britischer Chemieingenieur und Professor an der ETH Zürich
 Hartland Township
 Heartland